Евмен () е име на:

 Евмен от Кардия (362—316 пр.н.е.), тракиец, диадох
 Евмен I, цар на Пергам (263–241 пр.н.е.)
 Евмен II, цар на Пергам (197–159 пр.н.е.)
 Евмен III (виж Аристоник)
 Евмен (скулптор), скулптор от 3 век пр.н.е. от Пергамското училище (в. Епигон)
 Евмен (Бактрия), цар на Бактрия през 2 век пр.н.е.
 Евмен от Александрия († 141), епископ на Александрия 131 г.
 Евмен (ретор), римски ретор 3 век
 Свети Евмен, епископ на Гортина в Крит през 7 век

 Eumenes (genus), вид оси